Nininger ist der Familienname folgender Personen:

 Harvey Harlow Nininger (1887–1986), US-amerikanischer Meteoritenforscher

Nininger steht außerdem für:

 (2421) Nininger, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Nininger Township, eine Township im Dakota County, Minnesota, Vereinigte Staaten